In 2002/03 werd het 65ste professionele voetbalkampioenschap georganiseerd in Frankrijk. Dit was het eerste seizoen van de Ligue 1, die de Division 1 verving. De competitie werd ook uitgebreid van 18 naar 20 clubs.

Ranglijst

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Statistieken

Koplopers per speelronde

Aantal goals per speelronde

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2002/03 in alle 38 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Olympique Lyon

Bijgaand een overzicht van de spelers van Olympique Lyon, die in het seizoen 2002/03 onder leiding van trainer-coach Paul Le Guen voor de tweede keer in de clubgeschiedenis kampioen van Frankrijk werden en aldus de titel prolongeerden.

Zie ook
Coupe de la Ligue 2002/03
Coupe de France 2002/03

Frans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2002/03